Niemcy:
 Allmersbach am Weinberg – dzielnica gminy Aspach w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr
 Allmersbach im Tal – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr
 Allmersbach – rzeka, dopływ Klöpferbachu